Francisco Gomes da Silva (Rio de Janeiro, 1828 — ?) foi um militar brasileiro.

Biografia 
Filho de Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, companheiro de arruaças de Dom Pedro I.

Entrou para a Marinha, onde era Tenente em 1864. Comandou o vapor Pirajá em viagem pelo Rio Madeira em 1861, da qual escreveu detalhado relatório.

Bibliografia 
 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. Typographia Nacional, Rio de Janeiro, 1893.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Militares do Rio de Janeiro